Constellation (costellazione in inglese e francese) può riferirsi a:

Cinema 
Constellation – film del 2005 diretto da Jordan Walker-Pearlman

Musica 
Constellation – brano jazz di Charlie Parker
Constellation – EP degli Arcturus del 1993
Constellation – album degli Alabama Thunderpussy del 2000
Constellation Records – etichetta discografica indipendente canadese

Sport 
 Constellation – barca vincitrice della America's Cup del 1964

Altro 
Lockheed Constellation – aereo quadrimotore statunitense
USS Constellation – nome di 4 unità della US Navy
Classe Constellation – tipologia di astronavi dell'universo immaginario di Star Trek
Programma Constellation – Programma NASA di esplorazione spaziale